Pripoare se poate referi la:

Localități în România 
 Pripoare, Mureș, sat în județul Mureș 
 Pripoare, Vâlcea, sat în județul Vâlcea